SHP eller shp kan avse:
 SHP – valutan i de brittiska utomeuropeiska territorierna Saint Helena och Ascension, se Sankthelenskt pund
 shp – kraften som levereras till propelleraxeln på ett fartyg eller ett flygplan, se Shaft horsepower
 .shp – ett vanligt GIS-filformat för vektorer, se Shapefile
 shp – ISO 639-3 kod för ett panospråk som talas i Peru och Brasilien, se Shipibo
 SHP – IATA-flygplatskod för en flygplats i Qinhuangdao, Kina, se Qinhuangdao Shanhaiguan Airport